Graafschap Schwarzburg, voormalig graafschap in de huidige Duitse deelstaat Thüringen
Schwarzburg (plaats), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen